George James Allman (1812-1898). zoòleg i botànic irlandès
 George Johnston Allman (1824-1904), matemàtic irlandès